La cité-jardin de la Butte-Rouge à Châtenay-Malabry
 La chanson La butte rouge